est la formule brute de plusieurs isomères.

 Éther-oxyde
 tétrahydrofurane ou oxolane, numéro CAS 
 2-méthyloxétane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (2R)-2-méthyloxétane ou (R)-2-méthyloxacyclobutane, numéro CAS 
 (2S)-2-méthyloxétane ou (S)-2-méthyloxacyclobutane, numéro CAS 
 3-méthyloxétane, numéro CAS 
 2,3-diméthyloxirane ou 2,3-époxybutane, numéro CAS , mélange des énantiomères et du diastéréoisomère (composé méso)
 trans-2,3-diméthyloxirane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (2R,3R)-2,3-diméthyloxirane, numéro CAS 
 (2S,3S)-2,3-diméthyloxirane, numéro CAS 
 cis-2,3-diméthyloxirane ou (R,S)-2,3-diméthyl oxirane, numéro CAS 
 2,2-diméthyl oxirane, numéro CAS 
 2-éthyl oxirane ou alpha butylène oxyde, numéro CAS , mélange racémique
 (S)(-)-2-éthyl oxirane ou S(-)-1,2-époxy-butane, numéro CAS 
 (R)(+)-2-éthyl oxirane ou R(+)-1,2-époxy-butane, numéro CAS 
 méthyl cyclopropyl éther, numéro CAS 
 éthoxy ethène ou éthyl vinyl éther, numéro CAS 
 méthoxy-1-propène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (Z)-méthoxy-1-propène ou cis méthoxy-1-propène, numéro CAS 
 (E)-méthoxy-1-propène ou trans méthoxy-1-propène, numéro CAS 
 méthoxy-2-propène, numéro CAS  et 
 méthoxy-3-propène ou méthyl allyl éther, numéro CAS 

 Aldéhyde
 butanal ou butyraldéhyde, numéro CAS 
 2-méthyl propanal ou isobutyraldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 butanone ou méthyl éthyl cétone (MEC) ( en anglais), numéro CAS 

 Ènol, tautomère des aldéhydes et cétones
 buténol, numéro CAS 
 1-buténol-1, numéro CAS , mélange des stéréoisomères tautomères du butanal
 Z-1-buténol-1, numéro CAS 
 E-1-buténol-1, numéro CAS 
 1-buténol-2, tautomère de la butanone, numéro CAS 
 2-buténol-2, numéro CAS , mélange des stéréoisomères tautomères de la butanone
 Z-2-buténol-2, numéro CAS 
 E-2-buténol-2, numéro CAS 
 2-méthyl propènol-1, tautomère du 2-méthyl propanal, numéro CAS 

 Alcool
 cyclobutanol, numéro CAS 
 1-méthylcyclopropanol, numéro CAS 
 2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS , mélange de deux paires d'énantiomères
 trans-2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS , racémique
 (1R,2R)-2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS 
 (1S,2S)-2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS 
 cis-2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS , racémique
 (1R,2S)-2-méthyl cyclopropanol, numéro CAS 
 (1S,2R)-2-méthyl cyclopropanol, pas de numéro CAS
 cyclopropyl méthanol ou cyclopropyl carbinol ou hydroxyméthyl cyclopropane, numéro CAS 
 buténol, numéro CAS 
 2-butène-1-ol ou crotonol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (Z)-2-butène-1-ol, numéro CAS 
 (E)-2-butène-1-ol, numéro CAS , 
 3-butène-1-ol, numéro CAS 
 3-butène-2-ol, numéro CAS , , racémique
 (S)-3-butène-2-ol, numéro CAS 
 (R)-3-butène-2-ol,numéro CAS 
 2-méthyl-2-propène-1-ol, numéro CAS

Notes

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,